Новак Джокович вернул себе титул чемпиона. В полуфинале им переигран действующий ( на тот момент ) победитель турнира Роджер Федерер.

Общая информация 
Больше всего среди сеяных было теннисистов Испании — 7.

Посев 

  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Новак Джокович (Титул)
  Робин Сёдерлинг (Четвёртый раунд)
  Энди Маррей (Финал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Полуфинал)
  Энди Роддик (Четвёртый раунд)
  Фернандо Вердаско (Четвёртый раунд)
  Михаил Южный (Третий раунд)
  Юрген Мельцер (Четвёртый раунд)
  Гаэль Монфис (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)
  Николас Альмагро (Четвёртый раунд)
  Марин Чилич (Четвёртый раунд)
  Марди Фиш (Второй раунд)
  Иван Любичич (Третий раунд)
  Сэм Куэрри (Первый раунд)
  Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
  Джон Изнер (Третий раунд)
  Маркос Багдатис (Третий раунд)  Микаэль Льодра (Второй раунд)
  Николай Давыденко (Первый раунд)
  Эрнест Гулбис (Первый раунд)
  Альберт Монтаньес (Второй раунд)
  Хуан Монако (Второй раунд)
  Давид Налбандян (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Третий раунд)
  Виктор Троицки (Третий раунд)  Томас Беллуччи (Второй раунд)
  Фелисиано Лопес (Второй раунд)
  Гильермо Гарсия-Лопес (Третий раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Карстен Болл (Первый раунд)
  Петер Лучак (Первый раунд)
  Маринко Матошевич (Первый раунд)
  Бернард Томич (Третий раунд)
  Мэттью Эбден ''(Первый раунд)

<ol start="6">
 Сомдев Девварман ''(Первый раунд)
 Райан Харрисон ''(Первый раунд)
 Бенуа Пер ''(Второй раунд)
 Хуан Мартин дель Потро ''(PR, Второй раунд)
 Дмитрий Турсунов (PR, Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Григор Димитров (Второй раунд)
  Денис Гремельмайр (Первый раунд)
  Симон Штадлер (Первый раунд)
  Флавио Чиполла (Первый раунд)
  Марко Круньола (Первый раунд)
  Фрэнк Данцевич (Первый раунд)
  Милош Раонич (Четвёртый раунд)
  Жиль Мюллер ''(Второй раунд)

<ol start="9">
 Грега Жемля ''(Первый раунд)
 Блаж Кавчич ''(Второй раунд)
 Райан Свитинг ''(Второй раунд)
 Дональд Янг ''(Первый раунд)
 Николя Маю ''(Второй раунд)
 Винсан Мильо ''(Первый раунд)
 Стефан Робер ''(Первый раунд)
 Ян Герных ''(Третий раунд)
 Симон Гройль (LL, Первый раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Хуан Карлос Ферреро (травмы колена и запястья)  Фернандо Гонсалес

<li> Поль-Анри Матьё

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Маркос Даниэль (Первый раунд)  Кароль Бек (Первый раунд)''

<li>  Давид Налбандян (Второй раунд)
<li>  Виктор Троицки (Третий раунд)
<li>  Маркос Багдатис (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4 
{{Турнир16-Теннис5
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=Четвёртый круг

| team-width=160
| score-width=12

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Ю.Мельцер
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= В.Мильо
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= К.Болл
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=6| RD1-score03-5=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П.Риба
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=2
| RD1-score04-5=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Д.Села
| RD1-score05-1=613
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=PR
| RD1-team06= Х.М.дель Потро
| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=6| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Г.Жемля
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=6| RD1-score07-5=2
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= М.Багдатис
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=4
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= Г.Гарсия
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=6| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М.Беррер 
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Э.Шванк
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Л.Майер
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= И.Марченко
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=6| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Р.Рамирес
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=1
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К.Бек
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=r
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Э.Маррей
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=4
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Ю.Мельцер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= П.Риба
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= PR
| RD2-team03= Х.М.дель Потро
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= М.Багдатис
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=32
| RD2-team05=

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые